Lemberg je lahko:

 Lemberg pri Novi Cerkvi - naselje v Občini Vojnik
 grad Lemberg (Löwenberg)
 Lemberg pri Šmarju - naselje v Občini Šmarje pri Jelšah
 grad Lemberg (Lengenburg)
 Lemberg - nemško ime ukrajinskega mesta Lvov